Жилле́ ():

 Жилле, Анн-Катрин (род. 1975) — бельгийская оперная певица, сопрано.
  (1912—1987) — французский архитектор. 
 Жилле, Гийом (род. 1984) — бельгийский футболист.
 Жилле, Жан-Франсуа (род. 1979) — бельгийский футболист.
 Жилле, Жорж (1854—1920) — французский гобоист и педагог, дядя Фернана Жилле.
  (1866—1943) — бельгийский иезуит, основатель Ботанического сада Кисанту (Конго).
 Жилле, Клод-Казимир (1806—1896) — французский миколог и ботаник.
 
 Жилле, Николя (род. 1976) — французский футболист.
 Жилле, Николя-Франсуа (1709—1791) — французский скульптор, в течение двадцати лет преподававший в санкт-петербургской Академии художеств.
 Жилле, Пьер-Антуан (род. 1991) — бельгийский баскетболист.
  (1924—2004) — французский художник.
  (род. 1997) — люксембургский футболист.
 Жилле, Фернан (1882—1980) — французский гобоист и педагог, сын композитора Эрнеста Жилле, племянник и ученик Жоржа Жилле.
 Жилле, Эрнест (1856—1940) — французский виолончелист и композитор, брат Жоржа Жилле и отец Фернана Жилле.

См. также 
 Жийе, Сандер (род. 1991) — бельгийский теннисист.
 Gillet — бельгийский производитель автомобилей.